Копалейшвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Копалейшвили, Вахтанг Карлович (1954—2015) — советский футболист, полузащитник. Мастер спорта СССР (1966), грузинский тренер.
 Копалейшвили, Илья Иванович (1865 — дата смерти неизвестна) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии (1919—1921).
 Копалейшвили, Теймураз Исакович — академик АН Грузии